Задворники — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Задворники — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Задворники — деревня в Логойском районе Минской области.

См. также 
 Задворенцы
 Задворка
 Задворная
 Задворье
 Задворяны